Ачехська Вікіпедія () — розділ Вікіпедії ачехською мовою. Створена у 2009 році. Ачехська Вікіпедія станом на  року містить . Загальна кількість сторінок в ачехській Вікіпедії — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) ачехської Вікіпедії .

Історія 
 Березень 2009 — створена 100-та стаття.
 Грудень 2009 — створена 1 000-на стаття.
 Травень 2013 — створена 2 000-на стаття.

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaACE.htm